Sven Lundqvist kan syfta på

Sven Lundqvist (skulptör) (1918-2010), en svensk skulptör och tecknare
Sven Lundqvist (skytt) (1920–2007), en svensk sportskytt
Sven Lundqvist (musiker)